Это список знаменосцев, которые представляли Папуа — Новую Гвинею на Олимпийских играх.

Знаменосцы несут национальный флаг своей страны на церемонии открытия Олимпийских игр.

См. также 
 Папуа — Новая Гвинея на Олимпийских играх

Примечания 

Списки:Папуа — Новая Гвинея